Zarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zarra (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Zarra (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar